

Cinema e televisione 
 Stranger Things – serie televisiva del 2016
 Stranger Things – film del 2010 diretto da Eleanor Burke e Ron Eyal

Musica 
 Stranger Things – singolo degli ABC pubblicato nel 1997
 Stranger Things –  album di Marc Almond pubblicato nel 2001
 Stranger Things – album di Edie Brickell & New Bohemians pubblicato nel 2006
 Stranger Things – album degli Yuck pubblicato nel 2016
 Stranger Things – singolo dei Vanilla Sky del 2017
 Stranger Things – singolo di Joyner Lucas e Chris Brown del 2018
 Stranger Things – singolo di Kygo del 2018
 Stranger Things – singolo dei Voina del 2022